Luminal, nome commerciale del fenobarbital, può significare anche:

Cinema 
Luminal – film italiano del 2004 diretto da Andrea Vecchiato, tratto dal romanzo omonimo di Isabella Santacroce

Letteratura 
Luminal – romanzo di Isabella Santacroce

Musica 
Luminal – gruppo rock italiano
Luminal – album del musicista Tenedle del 2005
Luminal – album del gruppo musicale polacco Komety del 2011